Тайган может означать:
 Тайган — сафари-парк в Крыму.
 Тайган — прежнее название исчезнувшего села Озёрное в Белогорском районе Крыма.
 Тайган — прежнее название исчезнувшего села Южноозёрное в Белогорском районе Крыма.
Юхары-Тайган —  исчезнувшее село в Белогорском районе Республики Крым, на территории Зеленогорского сельсовета
 Тайган — киргизская борзая собака.